Чи Чжунго (, ; ) — китайский футболист, корейского происхождения, полузащитник клуба китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань». Является членом национальной сборной Китая по футболу.

Карьера игрока 
Чи Чжунго решил начать профессиональную футбольную карьеру после окончания средней школы № 1 Яньбяни в 2008 году. После того, как он не поступил в Пекинский технологический университет, игрок подписал контракт с клубом из родного города «Яньбянь Чанбайшань». 29 марта 2009 года дебютировал в выездном матче против «Шанхай Ист Эйша», в котором его команда проиграла со счётом 2-1, а игрок вышел на 73-й минуте на замену Хань Сунфэну. 25 октября 2009 года забил дебютный гол за Яньбянь в матче против «Аньхой Цзюфан», а команда одержала победу со счётом 2-0. После этого Чи становится игроком основного состава и в 2013 году берет футболку с номером 10. 27 июля 2013 года проводит юбилейный 100-й матч за Яньбянь в лиге против команды «Тяньцзинь Сунцзян».

4 января 2015 года в качестве свободного агента Чи переходит в команду Суперлиги «Шанхай Шэньсинь».Дебютировал в составе новой команды 8 марта 2015 года в первом матче сезона против «Шанхай Шэньхуа», выйдя на замену Ян Цзявэю. Дебютный гол также забил в этом матче на 57-й минуте, однако его команда в итоге проиграла со счётом 6-2.

2 февраля 2016 года Чи вернулся в «Яньбянь Фудэ», который получил повышение в классе после того, как в первый дивизион отправился «Шанхай Шэньсинь». За Яньбянь выступал два сезона, забил два гола в 53 матчах, а 1 января 2018 года перешёл в «Бэйцзин Гоань» после того, как Яньбянь отправился в первую лигу.

Международная карьера 
10 января 2017 года Чи дебютировал за национальную сборную Китая в турнире Кубок Китая 2017 в матче против команды Исландии.

Статистика 
Статистика актуальна по состоянию на 30 ноября 2018 года.

Международная статистика

Достижения

Клубные 
 Бэйцзин Гоань
 Обладатель Кубка КФА: 2018

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Шанхай Шэньсинь»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Яньбянь Фудэ»